Belgisch Trainer van het Jaar (voetbal) - de beste trainer van het seizoen van het Belgische betaald voetbal
Coach van het jaar (Nederland) - Nederlandse coach van het jaar in de sport
Nederlands Trainer-Coach van het Jaar (voetbal) - de beste trainer-coach van het seizoen in het Nederlandse betaald voetbal